Eisenberg peut désigner :

Un lieu 
 en Allemagne
 un sommet :
 Eisenberg, sommet des monts Métallifères.
 Eisenberg, mont au sud-ouest de Korbach (au nord de la Hesse).
 Eisenberg, autre sommet de la Hesse.
 Eisenberg mont de Rhénanie-du-Nord-Westphalie
 une ville ou municipalité :
 Eisenberg, commune de Bavière.
 Eisenberg (Pfalz), ville de Rhénanie-Palatinat.
 Verbandsgemeinde Eisenberg (Pfalz), commune fusionnée de Rhénanie-Palatinat comprenant la ville d'Eisenberg (Pfalz).
 Eisenberg, ancien nom de la ville de Moritzburg en Saxe.
 Eisenberg, ville du district de Saale-Holzland en Thuringe.
 en Autriche
 Eisenberg an der Raab, village du Burgenland.
 Deutsch Schützen-Eisenberg, municipalité du Burgenland.
 Eisenberg an der Pinka, ville du Burgenland appartenant à la municipalité de Deutsch Schützen-Eisenberg.
 en République tchèque
  .

Un patronyme 
 Aron Eisenberg (1969-2019), acteur américain
 Avner Eisenberg (1948- ), artiste américain
 , biochimiste américain
 Deborah Eisenberg (1945-), écrivain américain
 George S. Eisenberg (1921-2014), peintre et illustrateur américain
 Hallie Kate Eisenberg (1992-), actrice américaine
 Jesse Eisenberg (1983-), acteur américain
 Josy Eisenberg (1933-2017), rabbin français
 Leon Eisenberg (1922-2009), pédopsychiatre américain
 Marc Eisenberg (1955-), homme d'affaires français
 Matthias Eisenberg, organiste
 Maurice Eisenberg (1900-1972), violoncelliste
 Nancy Eisenberg (), psychologue américaine
 Ned Eisenberg, acteur américain
 Nicole Eisenberg, peintre française
 Paul Chaim Eisenberg, Grand rabbin de Vienne
 Philip Eisenberg, souffleur pour de grands opéras
 Rudolph von Freyberg-Eisenberg (1817-1887), ancien membre du Reichstag
 Susan Eisenberg, actrice de doublage
 Sylvia Eisenberg, femme politique allemande (CDU)
 Ulrich Eisenberg, professeur de droit allemand

Voir aussi 
 Isenberg
 Eisenberger
 Heisenberg

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif